Bania (slak), een uitgestorven geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)
Bănia, een Roemeense gemeente in het district Caraș-Severin